Дубровка () — упразднённое в 2005 году село Осиновского сельсовета Бирского района Республики Башкортостан.

География 
Находился вблизи автодороги от Бирска к Осиновке, у впадения в вторую по значимости реки района Бирь её притока Кутькин.

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):
 районного центра (Бирск): 11 км,
 центра сельсовета (Осиновка): 5 км,
 ближайшей ж/д станции (Загородная): 67 км.

История 
Название по местности.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:
….
10) в Бирском районе:

а) деревню Гребени Баженовского сельсовета

б) село Дубровка Осиновского сельсовета

в) деревню Елгашево Осиновского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 248 человек; преимущественно русские.

Литература 
 Башкирская АССР :  : [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1969. с. 348—430. С. 99
 Русско-башкирский словарь-справочник названий населённых пунктов Республики Башкортостан / Ф. Г. Хисамитдинова, З. А. Сиразетдинов. — Уфа : Китап, 2001. — 317, [2] с.; 21 см; ISBN 5-295-02981-6 С.88

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Бирского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году